Биленко () — украинская фамилия. Известные носители:

 Биленко, Антон Петрович (1924—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Биленко, Зиновий Яковлевич (1909—1979) — украинский советский писатель.

См. также 
 Беленко